Aldeire kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aldeire (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Aldeire (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar